Just Can’t Get Enough ():
 «Just Can’t Get Enough» — сингл Depeche Mode из альбома Speak & Spell.
 «Just Can’t Get Enough» — сингл The Black Eyed Peas из альбома The Beginning.